Horowitz eller Horovitz kan avse:

Personer
 Adam Horovitz (född 1966), amerikansk musiker, musikproducent och hiphop-MC
 Anthony Horowitz (född 1955), engelsk författare och manusförfattare
 David Horowitz (född 1939), amerikansk författare och konservativ debattör
 Israel Horovitz (1939–2020), amerikansk dramatiker, regissör och skådespelare
 Leopold Horowitz (1838–1917), ungersk målare
 Scott J. Horowitz (född  1957), amerikansk astronaut 
 Vladimir Horowitz (1903–1989), rysk-d amerikansk pianist
 Winona Horowitz, känd som Winona Ryder (född 1971), amerikansk skådespelare

Geografi
  Horowitz – tyskt namn på  Hořovice, stad i Mellersta Böhmen, Tjeckien

Efternamnsförgreningssidor
Judiska efternamn
Jiddisch-efternamn